Кубок чемпионов КОНКАКАФ 1987 — 25-й розыгрыш турнира. Турнир был сыгран с 31 марта по 28 октября 1987 года. Трофей во второй раз завоевал мексиканский клуб «Америка».

Зональный этап

Центрально/Североамериканская зона

Северная секция 

|}

Центральная секция

Первый раунд 

|}

Второй раунд

Группа 1

Группа 2

Третий раунд

Полуфиналы «Север/Центр» 

|}

Финал «Север/Центр»

Карибская зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Последний раунд

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

1987
1987 год в футболе